Японське економічне диво. Як професійна влада та бізнес збудували провідну економіку світу (англ. MITI and the Japanese miracle: the growth of industrial policy) — книга американського політолога Чалмерса Джонсона, що була видана у 1982 році. Українською книга перекладена і видана видавництвом «Наш Формат» у 2022 році.

Про книгу 
Чи знаєте ви, що відбувалося за лаштунками японського економічного дива, яке перетворило зруйновану війною Японію на другу економіку світу? Чалмерс Джонсон показує, що японське «диво» було цілком рукотворним і гарно спланованим. Автор посвячує читача в роботу мозкового центру економічних реформ — Міністерства міжнародної торгівлі та промисловості Японії. Саме там, за зачиненими дверима, влада та бізнес разом виробляли стратегічні рішення, що вплинули на міжнародний успіх Mitsubishi Heavy Industries, Toyota Motor Corporation, Sony Corporation тощо. Замість чекати на «диво», японці його проєктували й планомірно втілювали в життя.

Про автора 
Чалмерс Джонсон — американський політолог, що спеціалізувався на порівняльній політології і був заслуженим професором Каліфорнійського університету в Сан-Дієго. Воював у Корейській війні, працював консультантом ЦРУ, був президентом і співзасновником Інституту дослідження японської політики — організації, що сприяє поширенню інформації про Японію та Азію.

Нагороди 
Книжка року за всеукраїнським рейтингом "Книжка року"-2022

Примітки